«Аль-Хиляль» — саудовский футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской Про-лиге. Основан 15 октября 1957 года. Домашние матчи проводит на Международном стадионе имени короля Фахда, вмещающем 70 000 зрителей и расположенном в городе Эр-Рияд. С момента основания клуб выиграл 47 различных официальных трофеев и является самым популярным клубом в Саудовской Аравии. Прозвище AL-Zaeem («лидеры») появилось по факту того, что клуб является сильнейшим в стране.

Многократно выигрывал чемпионат, Кубок короля, Кубок наследного принца и Кубок Саудовской федерации футбола, становился победителем различных международных турниров: Лиги чемпионов АФК, Кубка обладателей кубков Азии, Суперкубка Азии, Арабской лиги чемпионов, Арабского кубка обладателей кубков, Арабского суперкубка, Саудовско-Египетского суперкубка и Клубного кубка чемпионов Персидского залива.

История 
Клуб был основан 15 октября 1957 года и изначально носил название El-Olympy («Олимпийский клуб»), однако, 3 декабря 1958 года, по указу тогдашнего короля Сауда, сменил название на «Аль-Хиляль», что по-арабски значит «полумесяц». За свою историю клуб неоднократно выигрывал всевозможные соревнования в Саудовской Аравии, а также различные международные турниры на уровне Персидского залива, Арабского мира и всей Азии.

История выступлений

Достижения

Внутренние 
 Чемпион Саудовской Аравии (18):  1976/77, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2004/05, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022
 Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии (6):  1960/61, 1963/64, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1988/89
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии (11):  1963/64, 1994/95, 1999/00, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Саудовской Федерации футбола (7):  1986/87, 1989/90, 1992/93, 1995/96, 1999/00, 2004/05, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии (1):  2015

Международные 
 Победитель Лиги чемпионов АФК (4):  1991/92, 1999/2000, 2019, 2021
 Обладатель Кубка обладателей кубков Азии (2):  1997, 2002
 Обладатель Суперкубка Азии (2):  1997, 2000
 Обладатель Арабского кубка чемпионов (2):  1994, 1995
 Обладатель Арабского кубка обладателей кубков (1):  2000/01
 Обладатель Арабского суперкубка (1):  2001
 Обладатель Саудовско-Египетского суперкубка (1):  2001
 Обладатель Клубного кубка чемпионов Персидского залива (2):  1986, 1998
Четвёртое место на Клубном Чемпионате мира (1): 2021

Текущий состав 
По состоянию на 12 января 2023 года. Источник: Список игроков на официальном сайте клуба

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренеры 

  Марио Загалло (1978—1979)
  Ласло Кубала (1982—1986)
  Жоэл Сантана (1989—1990)
  Эдсон Тавареш (1990—1991)
  Себастьян Лазарони (1991—1993, 1995)
  Жозе Оскар Бернарди (1993, 1995, 1997)
  Вим ван Ханегем (1995—1996)
  Мирко Йозич (1996—1997)
  Илие Балач (1997—1998, 2000—2001, 2002—2003)
  Ангел Йордэнеску (1999—2000)
  Сафет Сушич (2001)
  Артур Жорже (2001—2002)
  Франсиско Матурана (2002)
  Ад Де Мос (2003—2004)
  Маркос Пакета (2004—2005, 2007)
  Жозе Пезейру (2006—2007)
  Тониньо Серезо (2007)
  Космин Олару (2007—2009)
  Жорж Лекенс (2009)
  Эрик Геретс (2009—2010)
  Габриэль Кальдерон (2010—2011)

  Томас Долль (2011—2012)
  Иван Гашек (2012)
  Антуан Комбуаре (2012—2013)
  Златко Далич (2013)
  Сами аль-Джабер (2013—2014)
  Лауренциу Регекампф (2014—2015)
  Чиприан Панаит (врем.) (2015)
  Йоргос Донис (2015—2016)
  Абдуллатиф Аль-Хусайни (врем.) (2016)
  Густаво Матосас (2016)
  Чиприан Панаит (врем.) (2016)
  Рамон Диас (2016—2018)
  Хуан Браун (врем.) (2018)
  Жоржи Жезуш (2018—2019)
  Зоран Мамич (2019)
  Периклес Шамуска (2019)
  Рэзван Луческу (2019—2021)
  Рожерио Микале (2021)
  Жозе Мораиш (2021)
  Леонарду Жардим (2021—)

Интересные факты 
 «Аль-Хиляль» является самым титулованным клубом Саудовской Аравии.
 «Аль-Хиляль» стал первым саудовским клубом, получившим своё название по королевскому указу, этот случай является уникальным.
 «Аль-Хиляль» является первым саудовским клубом, который выигрывал королевский Кубок при всех действующих королях Саудовской Аравии.
 «Аль-Хиляль» является первым чемпионом Саудовской Премьер-лиги.
 «Аль-Хиляль» является первым саудовским клубом, который стал победителем в Азиатской лиге чемпионов.
 «Аль-Хиляль» стал первым саудовским и арабским клубом, который сумел дважды стать победителем в Азиатской лиге чемпионов.
 «Аль-Хиляль» является единственным саудовским клубом, который дважды подряд становился победителем в Арабской лиге чемпионов.
 «Аль-Хиляль» является первым саудовским, арабским и азиатским клубом, который выиграл в один сезон три турнира (чемпионат, Кубок и Суперкубок).
 «Аль-Хиляль» стал первым клубом Саудовской Аравии и Персидского залива, вошедшим в число 100 лучших клубов мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд